У фауні Колумбії відомо 122 види богомолів.

Chaeteessidae

Mantoidae

Thespidae

Acanthopidae

Angelidae

Photinaidae

Liturgusidae

Mantidae

Див. також 
 Список богомолів Аргентини
 Список богомолів Еквадору

Примітки

Джерела 

 Mantodea de Mexico.  Coleoptera Neotropical.org
 Battiston, R., Fontana, P., Agabiti, B., & García, P.G. (2005). Mantodea collected in Mexico during an 8800 km orthopterological trip (Insecta Mantodea)

Комахи Південної Америки
Колумбія
Фауна Колумбії